Buena kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Bojana (vattendrag i Albanien),

Spanien 

 Bueña, kommun, Aragonien, Provincia de Teruel,

USA 

 Buena (ort i USA, New Jersey), Atlantic County, 
 Buena (ort i USA, Washington), Yakima County, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar